|-
| 132201 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132202 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132203 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132204 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132205 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132206 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132207 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132208 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132209 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132210 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132211 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132212 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132213 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132214 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132215 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132216 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132217 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132218 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132219 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132220 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132221 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132222 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132223 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132224 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132225 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132226 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132227 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132228 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132229 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132230 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132231 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132232 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132233 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132234 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132235 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132236 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132237 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132238 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132239 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132240 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132241 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132242 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132243 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132244 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132245 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132246 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132247 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132248 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132249 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132250 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132251 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132252 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132253 - || || 5 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132254 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132255 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132256 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132257 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132258 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132259 - || || 10 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132260 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132261 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132262 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132263 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132264 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132265 - || || 11 de març, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 132266 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132267 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132268 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132269 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132270 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132271 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132272 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132273 - || || 12 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132274 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132275 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132276 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132277 - || || 15 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132278 - || || 14 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132279 - || || 5 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132280 - || || 16 de març, 2002 || Nogales || Tenagra II
|-
| 132281 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132282 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132283 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132284 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132285 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132286 - || || 16 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132287 - || || 16 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132288 - || || 18 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 132289 - || || 19 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132290 - || || 19 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132291 - || || 19 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 132292 - || || 21 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132293 - || || 20 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 132294 - || || 21 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 132295 - || 2002 GC || 1 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132296 - || || 4 d'abril, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 132297 - || || 3 d'abril, 2002 || Drebach || G. Lehmann, J. Kandler
|-
| 132298 - || || 6 d'abril, 2002 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 132299 - || || 4 d'abril, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 132300 - || || 12 d'abril, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
2